Conqueror () — многозначный термин.

 HMS Conqueror — ряд кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании.
 USS Conqueror (AMc-70) — тральщик ВМС США, луживший во время Второй мировой войны.
 Conqueror — британский тяжёлый танк, выпускавшийся с 1955 по 1959 год.
 Curtiss Conqueror — авиадвигатель, производившийся в 1926—1935 годах.
 Conqueror Freight Network — международная сеть компаний-экспедиторов.